Die Saison 2014 der GFA League First Division der Gambischen Fußballmeisterschaft wurde ab dem 18. Januar 2014 ausgetragen. Es spielten zwölf Mannschaften um den Titel, den Real de Banjul zum zwölften Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Steve Biko FC und Samger FC.

Tabelle

Weblinks 
 
 Tabelle und Ergebnisse auf scoresway.com

2014
Fußballsaison 2014